Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1970 was de 12e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Birma werd voor de 7e keer winnaar van het toernooi, in de finale werd Japan met 2–1 verslagen. Indonesië werd derde.

Zestien landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 april tot en met 2 mei 1970 in de Filipijnen werd gespeeld. India zou ook deelnemen aan dit toernooi, maar dat land trok zich terug vanwege "interne problemen".

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1970
Voetbal in de Filipijnen
Asian Cup onder 20
Sportevenement in de Filipijnen